Страшимиров може да се отнася за:

 Антон Страшимиров - български писател, драматург, публицист и политик
 Тодор Страшимиров - политик от БРСДП, по-късно - от БРСДП (ш.с.), а от 1920 - от БКП
 Страшимирово - село в Североизточна България